Ше́лдон Гэ́ри А́дельсон (; ) — американский бизнесмен, инвестор. 
По данным журнала Forbes за июль 2020 года, с состоянием в 30,8 млрд долларов США Адельсон занимал 28-е место в рейтинге самых богатых людей мира. Адельсон был основателем, председателем правления и исполнительным директором корпорации Las Vegas Sands, которая владеет курортом Венецианский Лас-Вегас в Лас-Вегасе, The Venetian Macao в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре. Адельсон был одним из главных спонсоров Республиканской партии США.

Биография 
Адельсон родился в бедной еврейской семье в городе Дорчестер (окрестности Бостона). Семья его матери была из Украины, а его отец иммигрировал в США из Литвы.

Свои первые деньги заработал в 12 лет, продавая газеты на улицах. Позже он работал ипотечным брокером, предпринимателем, инвестиционным экспертом и финансовым консультантом и создал около 50 различных компаний. В 1970-х годах он первым занялся организацией выставок и конференций в Лас-Вегасе. Самым известным проектом Адельсона в выставочном бизнесе стало создание ежегодной выставки компьютерной индустрии COMDEX (проводилась в период с 1979 по 2003 год). В 1995 году Comdex была куплена японской компанией SoftBank за 860 млн $ США.

В 1988 году Адельсон и его партнеры выкупили легендарное казино The Sands Hotel & Casino в Лас-Вегасе, где любили бывать Фрэнк Синатра и популярная в США группа «Крысиная стая». На следующий год Адельсон и его партнёры построили новый выставочный центр The Sands Expo Convention Center, который упрочил позиции Лас-Вегаса в выставочной индустрии США.

Умер 11 января 2021 года от осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы.

Семья 
В 1991 Адельсон был женат на Мириам Оксхорн (; род. 1945, Тель-Авив; урождённая Мириам Фарбштейн) — врач, занимается исследованиями по борьбе с наркоманией. У Адельсона два сына, Митчел и Гари, оба имели пристрастие к наркотикам. В 2005 году Митчел скончался от передозировки героина. По этой причине Адельсон активно выступал против легализации марихуаны.

Благотворительность 
В 2006 Адельсон пожертвовал 25 млн долларов США в фонд Birthright Israel («Израиль по праву рождения», или «Таглит»), финансирующий поездки еврейской молодёжи в Израиль. В 2007 году создал Центр медицинских исследований при Тель-Авивском университете. 12 января 2007 года создал благотворительный фонд Шелдона Адельсона, который планировал потратить до 200 млн долларов США на нужды Израиля и евреев. В том же 2007 году Адельсон основал группу Freedom's Watch, выступавшую в поддержку курса Буша в Ираке.

Примечания

Ссылки 
 The official site of The Las Vegas Sands Corporation
 Adelson’s membership on the Forbes global list of billionaires
 Adelson’s membership on the Forbes 400 list
 Sheldon Adelson на Radaris

Предприниматели США
Управляющие гостиницами
Миллиардеры США
Персоналии:Сионизм
Деятели еврейских общественных организаций
Филантропы, помогавшие еврейским организациям
Почётные доктора Университета имени Райхмана
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка